Михаи́л Кро́тов:
 Кротов, Михаил Валентинович (род. 1963) — российский юрист, государственный деятель.
 Кротов, Михаил Иванович (1916—2006) — старшина, Герой Советского Союза.
 Кротов, Михаил Иосифович (род. 1950) — российский учёный; Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ.